Onagro – nome comune dell'asino selvatico asiatico Equus hemionus
 Onagro – nome comune della sottospecie E. h. onager dell'asino selvatico asiatico
 Onagro – tipo di arma d'assedio simile alla catapulta

Altri progetti